A Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) é uma emissora pública turca. É um membro ativo da União Europeia de Rádiodifusão (EBU), e responsável pela presença do seu país na Eurovisão.

Cerca de 70% do financiamento do TRT é proveniente de uma imposto incidente na conta de luz e de uma taxa de licenciamento de receptores de rádio e televisão. Como se trata de impostos hipotecários, ao contrário do dinheiro proveniente de fundos do governo geral, o princípio é semelhante ao da licença de televisão cobrada em um número de outros países, como a BBC no Reino Unido. O restante do financiamento do TRT vem de verbas governamentais (cerca de 20%), sendo os 10% finais provenientes de publicidade.

Canais da TRT

Nacional 
 TRT 1 
 TRT Haber 
 TRT Spor
 TRT Diyanet 
 TRT Kurdî 
 TRT Çocuk 
 TBMM TV  
 TRT Müzik
 TRT Belgesel 
 TRT HD 
 TRT Okul
 TRT el Türkiye
 TRT 4K

Internacional 
 TRT World
 TRT Avaz
 TRT Türk

Extintos
 TRT 3 HD 
 TRT 3
 TRT 2 
 TRT 4 
 Turizm Radyosu 
 TRT GAP 
 TRT International

Estações de rádio da TRT 
 Radyo 1
 TRT FM
 Radyo 3
 Radyo 4
 Radyo 6
 TRT Nağme
 TRT Avrupa FM
 TRT Türkü
 Voice of Turkey

Veja também 
 Economia da Turquia

Ligações externas
 Website oficial  

 
Redes de televisão da Turquia
Canais de televisão públicos
Empresas de mídia da Turquia
Empresas fundadas em 1964
Estações de rádio públicas
Estações de rádio da Turquia
Estações de rádio fundadas em 1964
Estações de rádio em onda curta
Empresas públicas